Bishnupur puede referirse a:
 Bishnupur, ciudad de la India en el estado de Bengala Occidental. 
 Bishnupur, ciudad de la India en el estado de Manipur.
 Bishnupur, distrito de la India en el estado de Manipur.